Die Australian Open 2008 fanden vom 29. Juli bis 3. August 2008 in Clare, Australien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Es war mit 26.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Stewart Boswell, der nicht erneut antrat. Im Endspiel gewann David Palmer gegen Kashif Shuja mit 11:7, 14:12 und 11:8. Es war Palmers erster Titelgewinn bei diesem Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Matthew Karwalski einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2008/09
2008
Sportveranstaltung in South Australia
Clare and Gilbert Valleys Council